Joachim von Ahlefeldt ist der Name folgender Personen:

*Joachim von Ahlefeldt (1646–1717), dänischer Staatsmann und Propst
Joachim von Ahlefeldt (1650–1701), deutscher Adliger und Landrat